George Murray kan syfta på bland andra:

* George Murray (jakobit) (1694–1760), jakobitgeneral
 George Murray, 5:e earl av Dunmore (1762–1836), skotsk politiker
 George Murray (general) (1772–1846), brittisk general
 George Murray, 6:e hertig av Atholl (1814–1864), skotsk peer
 George Murray (industriman) (1844–1911), svensk industriman
 George Robert Milne Murray (1858–1911), skotsk botanist
 George Murray, 10:e hertig av Atholl (1931–1996), skotsk peer
 George Murray (musiker), basgitarrist